Владимир Васильевич Татаринов (1878—1941) — русский советский радиофизик, автор трудов по теории и методам расчета коротковолновых направленных антенн.

Биография 
Родился  года.

По окончании в 1904 году физико-математического факультета Московского университета Татаринов преподавал физику в средних учебных заведениях, а в 1918—1929 годах — в Нижегородском университете. В 1919—1928 годах он работал в Нижегородской радиолаборатории, затем в Центральной радиолаборатории в Ленинграде (1929—1935).

В 1932-1935 годах В. В. Татаринов был профессором Ленинградского электротехнического института связи, затем работал в радиопромышленности.

На основе развитого им метода наведенных эдс он создал теорию и инженерный метод расчета коротковолновых направленных антенн, сконструировал (1925) несколько типов таких антенн, состоявших из параллельных полуволновых вибраторов (волновой канал). Им была разработана первая самолетная антенна и первая коротковолновая направленная антенна с пассивным зеркалом (1925—1926).

Предложенный им совместно с М. А. Бонч-Бруевичем принцип применения волн различной длины для работы днём и ночью обеспечил успешную работу первой коротковолновой телеграфной линии связи Москва — Ташкент (1927).

С 1934 года он руководил работами по использованию ультракоротких волн в медицине. Татаринов разработал оригинальную и экономичную схему настройки фидеров на бегущую волну с помощью т. н. индуктивного мостика. Им был разработан метод расчета комплексных сопротивлений сложных антенн с активными и пассивными зеркалами.

Сочинения 
В. В. Татаринов опубликовал 50 научных работ и получил 8 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
 Неподвижные коротковолновые передающие антенны / Инж. В. В. Татаринов. — М., 1932. — 29 с. — (Материалы к I Всесоюзному съезду по вопросам технической реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленности. По радиосекции/ Всес. энергетич. ком-т).
 Коротковолновые направленные антенны. — М.: Связьтехиздат, 1933 (Калинин: тип. им. К. Маркса). — 183 с.;
 Введение в теорию Максвелла / Проф. В. В. Татаринов; Электротехн. учеб. комбинат связи в Ленинграде. — Ленинград, 1933. — 32 с.
 Трёхзначные таблицы интегральных синусов и косинусов / Проф. В. В. Татаринов; Электротехн. ин-т связи. — Ленинград; Москва: Связьтехиздат, 1934;
 Графики наведенных сопротивлений и объяснение их применения к расчетам сложных антенн / Проф. В. В. Татаринов; Ленингр. электротехн. учеб. комбинат связи. — Ленинград; Москва : Связьтехиздат, 1935. — 15 с.;
 Коротковолновые направленные антенны. — 2-е изд., доп. — М.: Связьтехиздат, 1936 («Образцовая» тип.). — 174 с.;
 Вопросы метрики и дозиметрии ультравысокой частоты ультракоротких волн в биологии и медицине : [Сборник статей] / Под общ. ред. проф. В. В. Татаринова и доц. Г. Л. Френкеля; Всес. ин-т эксперимент. медицины им. А. М. горького (Ленингр. филиал) Физ.-биол. отд. — М.: Изд-во Всес. ин-та эксперимент. медицины им. А. М. Горького, 1937 (Тип. Госбанка СССР). -— 96 с.;
 Исследование сдвига фаз в прямолинейных вибраторе и резонаторе // «Телеграфия и телефония без проводов». — 1925. — № 32;
 Мощная ненаправленная коротковолновая антенна // «Телеграфия и телефония без проводов». — 1929. — Т. 10. — № 4;
 О питании бегущей волной коротковолновых антенн и об определении их сопротивления // «Вестник электротехники». — 1931. — № 1;
 О расчете сопротивлений антенн с активными и пассивными зеркалами // «Техника радио и слабого тока». — 1932. — № 2.

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1878 году
Умершие в 1941 году
Радиофизики
Преподаватели Нижегородского государственного университета